Borden kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Borden, Western Australia, Western Australia,

Storbritannien 

 Borden, Kent, ort i England, 
 Borden, West Sussex, ort i England,

USA 

 Borden, Indiana – en ort i Indiana, Clark County,

Se även 
 Bord

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar